Saint-Chéron (Marne)
 Saint-Chéron (Essonne)